Galan steht für:

 galanter Höfling, Kavalier, siehe Cicisbeo

Galan, Galán oder Galån ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Galan (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Kanton Galan, Kanton im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Galán (Vulkan), Vulkan in Argentinien
 Galán (Kolumbien), Stadt in Kolumbien
 Galån, Bergfluss in Jämtland, Schweden
 Galan Ridge, Gebirgskamm im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel

Galan oder Galán ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Cea Galán (* 1965), spanischer Musiker
 Antonio José Galán (1948–2001), spanischer Stierkämpfer
 Arturo Sánchez Galán (1926–2012), spanischer Bischof
 Cachita Galán (1943–2004), argentinische Sängerin und Schauspielerin
 Carlos Walter Galán Barry (1925–2003), argentinischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Cristóbal Galán (um 1640–nach 1691), spanischer Komponist

 František Galan (1908–1945), slowakischer Journalist und Politiker
 Giancarlo Galan (* 1956), italienischer Politiker
 Jorge Galán  (* 1956), argentinischer Mikrobiologe

 Juana Galán (1787–1812), spanische Guerillakämpferin und Freiheitsheldin
 Julio Galán (1959–2006), mexikanischer Maler
 Juraj Galan (* 1952), deutscher Musiker und Arzt
 Liliana Tomescu Gălan († 2016), rumänische Handballspielerin
 Luis Carlos Galán (1943–1989), kolumbianischer Politiker
 Mapi Galán (* 1962), spanische Schauspielerin
 Pacho Galán (1904–1988), kolumbianischer Komponist
 Ricardo Francisco Galán Méndez (* 1939), mexikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Golan (Begriffsklärung)